Plaats in Indonesië
 Tanjung Benuang (Pamenang Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Tanjung Benuang (Sungai Tenang), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi